Rio Tâmega - Rio português;
 Tâmega (sub-região) - Sub-região estatística portuguesa, parte da Região Norte;